

Окуньовське сільське поселення — сільське поселення, Бердюзький район, Тюменська область
 Окуньовське сільське поселення — сільське поселення, Омутинський район, Тюменська область

ru:Окунёвское сельское поселение